Die Verlobten steht für:

 einen von mehreren deutschen Titeln des Romans I Promessi Sposi von Alessandro Manzoni
 Die Verlobten (1941), Film von Mario Camerini
 Die Verlobten (1963), Film von Ermanno Olmi
 Die Verlobten (Miniserie), Fernsehmehrteiler
 Die Verlobten (2019), „Les fiancées“, Dokumentationsfilm von Julia Bünter über junge ägyptische Frauen vor der Heirat